Суперкубок УЕФА 1997 — 23-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, ежегодного футбольного матча, в котором принимали участие победители Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков предыдущего сезона. В матче встретились клубы «Барселона» (победитель Кубка обладателей кубков 1997) и «Боруссия Дортмунд» (победитель Лиги чемпионов 1997).

Детали матча

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1996/1997
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1996/1997

Примечания

Ссылки 
 1997 UEFA Super Cup на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Январь 1998 года
Март 1998 года
1997
Футбол в Европе в 1998 году
События 8 января
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 1998 году
Международные соревнования по футболу в Испании
События 11 марта
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Спорт в Германии в 1998 году
Международные соревнования по футболу в Германии